Microsoft Viva ist eine Employee Experience Platform von Microsoft, d. h. eine Sammlung von Anwendungen für das sogenannte Mitarbeitererlebnis (eng. employee experience) in Unternehmen. Zu diesen Anwendungen zählen Microsoft Viva Connections, Microsoft Viva Topics, Microsoft Viva Insights, Microsoft Viva Learning, Microsoft Viva Goals und Microsoft Viva Sales. Erklärtes Ziel ist es, den Zusammenhalt unter Mitarbeitern und die Unternehmenskultur im Zeitalter von hybrider Arbeit zu stärken. Die Lancierung von Microsoft Viva wurde am 4. Februar 2021 bekanntgegeben.

Im Februar 2022 verzeichnete Microsoft Viva mehr als 10 Millionen monatlich aktive Nutzer.

Weblinks 
 Produktseite bei Microsoft.com

Quellen 

Microsoft-Software